Miejscowości w USA:
 Oakville – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Oakville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Oakville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Napa
 Oakville – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Oakville – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor
Gminy w USA:
 Oakville (ang. Oakville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Oakville (ang. Oakville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks

Miejscowości w Kanadzie:
 Oakville w Ontario